VCR steht als Abkürzung für:

 Variable Compression Ratio, siehe Variable Verdichtung
 Video Cassette Recorder, siehe Videorekorder
 VCR-System, ein Videobandformat
 Panhard VCR, ein französischer Transportpanzer
 voltage controlled resistor

Abkürzung